Чемпионат Украины по футболу 2018/2019 среди любительских команд () — 23-й чемпионат Украины среди любителей.

Участники 
В этом Чемпионате принимали участие 35 украинских любительских команд, что стало рекордом:

По ходу сезона из числа участников турнира были исключены:
 «Кобра» (Острог, Ровненская область) по решению комиссии по проведению соревнований ААФУ от 20.09.2018 г.
 «Кобра» (Харьков) по решению КДК ААФУ № 10 от 16.11.2018 г.
 «Рочин» (Сосновка, Львовская область) по решению комиссии по проведению соревнований ААФУ от 18.03.2019 г.

Региональное распределение

Географическое распределение

Групповой турнир

Группа 1 

 Команда «Кобра» (Острог) исключена из числа участников чемпионата по решению комиссии по проведению соревнований ААФУ от 20.09.2018 г. Результаты матчей с участием данной команды аннулированы (п. 4 статьи 38 регламента соревнований).
 Команда «Рочин» (Сосновка) исключена из числа участников чемпионата по решению комиссии по проведению соревнований ААФУ от 18.03.2019 г. В матчах весенней части соревнований всем соперникам команды Рочин (Сосновка) будут засчитаны технические победы +:- (п. 4 статьи 38 регламента соревнований).

Лучший бомбардир

Группа 2

Лучший бомбардир

Группа 3 

 Команда «Кобра» (Харьков) исключена из числа участников чемпионата по решению КДК ААФУ № 10 от 16.11.2018 г. В матчах весенней части соревнований всем соперникам команды «Кобра» (Харьков) будут засчитаны технические победы +:- (п.4 статьи 38 регламента соревнований).
 согласно решению Дисциплинарного комитета ФИФА от 01.09.2017 г. ФК Днепр лишен 3-х турнирных очков (Дело 170712).
 согласно решению Дисциплинарного комитета ФИФА от 24.11.2017 г. ФК Днепр лишен 3-х турнирных очков (Дело 171281).

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат ААФУ

Любительский чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2018/2019